Molekulska formula -{C17H22I3N3O8}- se može odnositi na:

 Jomeprol
 Jopamidol